Nerillidium är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Adolf Remane 1925. Nerillidium ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Nerillidium